Pilsbryna är ett släkte av snäckor. Pilsbryna ingår i familjen Zonitidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Landlungsnäckor
Pilsbryna